Vimmerby kan syfta på:

Vimmerby – tätort i Sverige
Vimmerby kommun – kommun i Sverige
Vimmerby stad – tidigare administrativ stad i Sverige
Vimmerby församling – församling i Sverige
 Vimmerby socken – en socken i Småland
 Vimmerby landskommun – en tidigare kommun i Kalmar län 1862–1952
 Vimmerby landsförsamling – en territoriell församling i Kalmar län –1965
 Vimmerby distrikt – ett distrikt i Vimmerby kommun och Kalmar län